Усманское 2-е сельское поселение (2-я Усмань) — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Новоусманского района Воронежской области.

Административный центр — село Новая Усмань (южная часть). Администрация сельского поселения располагалась на ул. Ленина, д. 60в. Северная часть села учитывалась в составе Усманского 1-го сельского поселения.

C января 2021 года главой Новоусманского района Воронежской области Дмитрием Масловым предложено объединение двух сельских поселений, так как в соответствии с законодательством, населённый пункт может существовать в пределах только лишь одного муниципального образования.

Законами Воронежской области от 25 февраля 2022 года № 3-ОЗ и № 4-ОЗ с 11 марта 2022 года объединено с Усманским 1-м сельским поселением.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входили 4 населённых пункта (2 посёлка и 2 деревни) и южная часть села Новая Усмань (2-я Усмань):

Примечания

Ссылки 
 Наше поселение Описание Усманского 2-го сельского поселения на сайте его администрации
 Устав Усманского 2-го сельского поселения
 Усманское 2-е сельское поселение

Упразднённые муниципальные образования Новоусманского района
Упразднённые сельские поселения Воронежской области
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году